Sammy Traoré (Créteil, 25 de Fevereiro de 1976) é um ex-jogador de futebol francês naturalizado malinês que atuava como zagueiro.

Ligações externas 
 Sammy Traoré

Naturais de Créteil
Futebolistas do Mali
Futebolistas da Union Sportive Créteil-Lusitanos
Futebolistas do Olympique Gymnaste Club Nice
Futebolistas do Paris Saint-Germain Football Club
Futebolistas da Association de la Jeunesse Auxerroise
Jogadores da Seleção Malinesa de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2004
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2008